Mount Owen kan syfta på följande:

 Mount Owen, Antarktis
 Mount Owen, Nya Zeeland
 Mount Owen, Tasmanien, Australien